FN FNC — espingarda de assalto
FNC Entertainment — gravadora sul-coreana
Festival du Nouveau Cinéma de Montreal
Fédération Nationale Catholique — movimento francês das décadas de 1920 e 1930
Conselho Nacional Federal — sigla em inglês: FNC; sede do poder legislativo dos Emirados Árabes Unidos
Fox News Channel — canal noticioso americano de TV
Aeroporto Cristiano Ronaldo — cujo código IATA é FNC; na Madeira, Portugal
Forma normal conjuntiva — termo da lógica booleana

Desambiguações de siglas